Die Wilhelmsburg war ein Vollschiff, das 1853 bei Hamburg gebaut wurde und 1863 bei Terschelling strandete und verloren ging.

Schiffsmaße 
Im Hamburger Bielbrief vom 27. April 1853 sind für die Wilhelmsburg folgende Maße angegeben:
 Länge         = 144,00 Hamburger Fuß (41,18 m)
 Breite        =  35,90 Hamburger Fuß (10,27 m)
 Höhe          =  28,40 Hamburger Fuß (8,12 m)
 Tragfähigkeit =  424 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
Die Wilhelmsburg wurde auf der Reiherstiegwerft unter der Leitung von Joachim Eduard von Somm gebaut und lief dort 1853 mit der Baunummer 6 vom Stapel. Eigner war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy. Das Schiff wurde nach der Gemeinde Wilhelmsburg im damaligen Königreich Hannover benannt.

Das Segelschiff kam für die Beförderung von Auswanderern ab Hamburg nach Australien und Südafrika zum Einsatz. In der Nacht vom 3. zum 4. Dezember 1863 strandete die Wilhelmsburg im Sturm bei Terschelling. Die Mehrzahl der an Bord befindlichen Personen kamen dabei ums Leben.

Kapitäne 
 F. H. C. Müller
 E. C. Kroß

Fahrten 
Das Schiff fuhr von Hamburg aus nach Australien und Südafrika.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Vollschiff
Frachtsegler
Reiherstiegwerft
Schifffahrt (Hamburg)
Schiffsverlust 1863
Schiffsverlust durch Strandung
Seeunfall
Schiffskatastrophe
Verkehrsunglück 1863